Knipan kan syfta på:

 Knipan (ö i Finland)
 Knipan (ö i Sverige)

Se även 
 Knipa